racja – wyznaczona porcja pożywienia, np. racja żywnościowa
 Racja – pojęcie z zakresu logiki
 racja stanu – pojęcie z zakresu polityki
 RACJA – skrót nazwy partii politycznej